L'expression « Grand Schisme » peut désigner un des deux principaux schismes de l'histoire du christianisme :
 Celui qui sépara les Églises d'Occident et d'Orient (appelé grand schisme d'Orient par les catholiques, « schisme de Rome » par les orthodoxes, et « schisme de 1054 » par les historiens) ;
 Le grand schisme d'Occident au , pendant lequel des papes concurrents étaient élus.

En général, c'est le second schisme (aujourd'hui résolu) que le terme « Grand Schisme » désigne, pour des raisons historiques : avant lui l'Occident chrétien avait connu une vingtaine de schismes avec contestation de la papauté ; celui qui débuta en 1378 fut particulièrement long, donc reçut le qualificatif de « grand ».

Histoire du christianisme